L'expression Dimanche sanglant peut faire référence à :
 « Dimanche sanglant » est le nom en russe du Dimanche rouge du 9 janvier 1905.
 Le Dimanche sanglant de Maribor, un massacre qui a eu lieu le lundi 27 janvier 1919 dans la ville de Maribor.
 Le Dimanche sanglant de Bydgoszcz, un massacre commis les les 3 et 4 septembre 1939 à Bydgoszcz. 
 Le dimanche sanglant de Stanisławów, une tuerie de masse de la Seconde Guerre mondiale commise le 12 octobre 1941 sur plus de dix mille Juifs dans la ville de Stanislau, considérée comme le début de la Solution finale dans le Gouvernement général de Pologne.
 Le Dimanche sanglant d'Eisleben, un massacre commis en février 1933 à l'issue d'une manifestation du NSDAP.